Mistrzostwa Świata Par Mieszanych w Curlingu 2014 były 7. edycją zawodów, rozegrane zostały między 23 a 30 kwietnia 2014 w szkockim Dumfries, na lodowisku Dumfries Ice Bowl. Równocześnie odbyły się Mistrzostwa Świata Seniorów 2014.

Tytułów mistrzowskich bronili Węgrzy. Po roku przerwy złote medale zdobyli Szwajcarzy (Michelle Gribi, Reto Gribi). W finale pokonali oni 8:6 Szwedów (Camilla Johansson, Per Noreen). Były to trzecie z rzędu zawody, w których zawodnicy ze Szwecji uplasowali się na drugim stopniu podium. Brązowe medale po raz pierwszy w historii wywalczyli Hiszpanie (Irantzu Garcia, Sergio Vez), którzy w małym finale triumfowali 7:4 nad Węgrami (Dorottya Palancsa, Zsolt Kiss)



Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
24 kwietnia 2014; 8:15

Sesja 2. 
24 kwietnia 2014; 12:00

Sesja 3. 
24 kwietnia 2013; 15:45

Sesja 4. 
24 kwietnia 2014; 19:30

Sesja 5. 
25 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 6. 
25 kwietnia 2014; 11:15

Sesja 7. 
25 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 8. 
25 kwietnia 2014; 17:45

Sesja 9. 
25 kwietnia 2014; 21:00

Sesja 10. 
26 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 11. 
26 kwietnia 2013; 11:15

Sesja 12. 
26 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 13. 
26 kwietnia 2014; 17:45

Sesja 14. 
26 kwietnia 2014; 21:00

Sesja 15. 
27 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 16. 
27 kwietnia 2014; 11:15

Sesja 17. 
27 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 18. 
27 kwietnia 2014; 17:45

Sesja 19. 
27 kwietnia 2014; 21:00

Sesja 20. 
28 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 21. 
28 kwietnia 2014; 11:15

Sesja 22. 
28 kwietnia 2014; 14:30

Sesja 23. 
28 kwietnia 2014; 17:45

Sesja 24. 
28 kwietnia 2014; 21:00

Sesja 25. 
29 kwietnia 2014; 8:00

Sesja 26. 
29 kwietnia 2014; 11:15

Play-off

Mecze kwalifikacyjne 
29 kwietnia 2014; 15:30

Ćwierćfinały 
29 kwietnia 2014; 20:00

Półfinały 
30 kwietnia 2014; 10:15

Mały finał 
30 kwietnia 2014; 15:30

Finał 
30 kwietnia 2014; 15:30

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona internetowa

2014 w curlingu
2014
Curling w Szkocji
2014 w Szkocji
Dumfries